Toliara ist der Name für foldende geografische Objekte:

 Toliara, eine Stadt in Madagaskar
 Toliara I, ein Distrikt in der Region Atsimo-Andrefana in Madagaskar
 Toliara II, ein Distrikt in der Region Atsimo-Andrefana in Madagaskar
 Toliara (Provinz), eine ehemalige Provinz in Madagaskar